Wahlkreis 12 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 12
 Landtagswahlkreis 12
 Reichstagswahlkreis 12